Конь бледный может означать:
 Конь бледный — последний из четырёх всадников Апокалипсиса.
 «Конь бледный» — повесть террориста Бориса Савинкова, опубликованная в 1909 году.
 «Вот конь бледный» — американский драматический военный фильм 1964 года режиссёра Фреда Циннеманна.

См. также